Potworów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Przysuski
 Potworów (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Przysuski in de gemeente Potworów
 Potworów (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Turecki
 Potworów (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Ząbkowicki